Sancti Spíritus kan syfta på:

Kuba 

 Provincia de Sancti Spíritus, provins, 
 Municipio de Sancti Spíritus – kommun
 Sancti Spíritus (provinshuvudstad), Provincia de Sancti Spíritus,

Spanien 

 Sancti Spíritus (ort i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 
 Sancti Spíritus (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Salamanca,